Castellum steht für:

 eine römische Befestigungsanlage, siehe Römisches Militärlager 
 Castellum AB, schwedisches Immobilien-Unternehmen 
 Titularbistum Castellum in Mauretania
 Titularbistum Castellum in Numidia

Siehe auch:
 Castello (Begriffsklärung)
 Kastell